Königstrasse peut faire référence à:

 Königstrasse (Bad Freienwalde)
 Königstrasse (Bad Laasphe) 
 Königstrasse (Berlin-Mariendorf)
 Königstrasse (Berlin-Wannsee)
 Königstrasse (Bonn)
 Königstrasse (Bornheim)
 Königstrasse (Dillingen an der Donau) 
 Königstrasse (Dresde)
 Königstrasse (Duisbourg)
 Königstrasse (Fürth) 
 Königstrasse (Hambourg-Altona)
 Königstrasse (Hambourg-Wandsbek)
 Königstrasse (Lübeck)
 Königstrasse (Stuttgart)
 Königstrasse (Ratisbonne)

Homonymie